Lillbodtjärn kan syfta på:

Lillbodtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (8,25 ha)
Lillbodtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn